Моловата () — село в Дубоссарском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 80 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Моловата проживает 2936 человек (1467 мужчин, 1469 женщин).

Этнический состав села:

Достопримечательности 
В ноябре 2015 года в селе установили 25-метровый металлический крест, который ночью освещается специальными лампами. Этот крест второй по высоте в стране после 35-метрового креста в городе Ниспорень.

Примечания 

Населённые пункты Дубоссарского района (Молдавия)
Населённые пункты на Днестре